Японская соккер-лига 1979 Дивизион 2 — 8-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1979

Ссылки
RSSSF 

Япония
1979
Спорт в Японии в 1979 году